

Geografia 
 Monte Zirzow – altura nel Forrestal Range dei Monti Pensacola, in Antartide
 Zirzow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania

Persone 
 Carola Zirzow – ex canoista tedesca